Minnetonka steht für:

 Minnetonka, eine Stadt im Hennepin County, Minnesota, USA
 Minnetonka Beach, eine Gemeinde im Hennepin County, Minnesota, USA
 Minnetonka-Höhle, eine Kalksteinhöhle in Idaho, USA
 Lake Minnetonka, ein See in Minnesota, USA
 USS Minnetonka (1869), ein als Torpedo-Boot der Union Navy umgebauter anfangs seeuntüchtiger Leichtbau-Monitor
 SS Minnetonka (1901), ein US-Passagierschiff
 SS Minnetonka (1924), ein US-Fahrgastschiff